Байсымак — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Байсымак — село в Мугалжарском районе Актюбинской области.
 Байсымак — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.